Santa Clara de Avedillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Clara de Avedillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Santa Clara de Avedillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar